Jens Hilbert ist der Name folgender Personen:

* Jens Hilbert, früherer Name von Jens Höner (* 1966), deutscher Marineoffizier und Apnoetaucher
 Jens Hilbert (Unternehmer) (* 1978), deutscher Unternehmer und Fernsehdarsteller